Världsmästerskapen i friidrott är en mästerskapstävling som anordnas udda år, med världsfriidrottsorganisationen World Athletics som arrangör. I början hölls tävlingarna vart fjärde år. Världsmästerskapen i friidrott är ett av de evenemang som gör anspråk på att vara det tredje största sportevenemanget i världen efter olympiska sommarspelen och världsmästerskapet i fotboll.

De första gemensamma världsmästerskapen i friidrott anordnades i Helsingfors i Finland 1983. Tidigare hade man hållit världsmästerskap i enskilda grenar som ej ingick i OS-programmet (de Olympiska spelen fungerade fram till och med 1980 samtidigt som världsmästerskap) på olika orter; 1976 arrangerades VM i 50 km gång herrar i Malmö, 1980 VM i löpning 3 000 meter damer och 400 meter häck damer i Sittard.

Värdar

Se även 
 Världsmästerskapsrekord i friidrott
 Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott
 Europamästerskapen i friidrott

Referenser

Noter

Externa länkar